Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Fertilitätsrate (durchschnittliche Anzahl der Kinder einer Frau):

Einzelnachweise 

! Fertilitat
Liste (Demografie)